Příjmení Musiał či Musial nosí více významných osobností:

Musiał
 Adam Musiał (1948–2020) – polský fotbalista, obránce
 Maciej Musiał (* 1995) – polský herec a producent

Musial
 Jaroslav Musial (1921–2017) – český politik a právník
 Stan Musial (1920–2013) – americký baseballový polař